Китай Мастерс по бадминтону 2007 — седьмой турнир Супер Серии 2007. Проводился в Чэнду (провинция Сычуань, Китай) с 10 по 15 июля 2007 года.

Мужская одиночная категория

Сеяные 
  Линь Дань
  Чэнь Хун
  Ли Цзунвэй
  Чэнь Цзинь
  Чэнь Юй
  Бао Чуньлай
  Петер Гаде
  Кеннет Йонассен

Результаты

Женская одиночная категория

Сеяные 
  Чжан Нин
  Се Синфан
  Чжу Линь
  Сюй Хуайвэнь
  Ван Чэнь
  Пи Хунъянь
  Яо Цзе
  Лу Лань

Результаты

Мужская парная категория

Сеяные 
  Фу Хайфэн / Цай Юнь
  Маркис Кидо / Хендра Сетиаван
  Чжун Тэнфу (Чун Тханфук) / Ли Ваньхуа (:en:Lee Wan Wah)
  Энтони Кларк / Роберт Блэйр
  Суити Сакамото / Синтаро Икэда
  Абдул Латиф / Мохд Тазари
  Михал Логош / Роберт Матеусяк
  Албертус Сусанто Нжото / Ёхан Хадикусумо Виратама

Результаты

Женская парная категория

Сеяные 
  Чжан Явэнь / Вэй Или
  Гао Лин / Хуан Суй
  Цзянь Юйцзин / Чэн Вэньсин
  Хуан Бэйди (:en:Wong Pei Tty) / Чэнь Ихуэй
  Чжао Тинтин / Ян Вэй
  Кумико Огура / Рэйко Сиота
  Гэйл Эммс / Донна Келлог
  Ду Цзин / Юй Ян

Результаты

Смешанная категория

Сеяные 
  Натан Робертсон / Гэйл Эммс
  Се Чжунбо / Чжан Явэнь
  Чжэн Бо / Гао Лин
  Нова Видианто / Лилиана Натсир
  Судкет Прапакамол / Сарали Тхунгтхонгкам
  Хэ Ханьбинь / Юй Ян
  Энтони Кларк / Донна Келлог
  Томас Лайбоурн / Камилла Руттер Юл

Результаты

Ссылки 
 Официальный сайт 
 BWF: 2007 China Masters Super Series
 Tournamentsoftware.com: China Masters SS 2007 

2007 год в бадминтоне
Международные соревнования по бадминтону в Китае
Июль 2007 года
Спорт в Китае в 2007 году
Международные спортивные соревнования в Чэнду